Примула (Первоцвет) — род растений из семейства Первоцветные.
 (970) Примула — астероид главного пояса, открыт 29 ноября 1921 года.